NB
 "note bem", do latim Nota bene
 Namíbia (código ISO 3166-1)
 Nova Brunswick, uma província do Canadá
 Não-binariedade, uma identidade de gênero
 Novo Banco

WLN* Nb'' também é um bairro que se chama NOBRE-[Paulista-PE,BR]
 símbolo químico do nióbio nb Noob é uma palavra inglesa para novato usado muito em jogos onlines, ou um jogador sem habilidade nenhuma que acaba por prejudicar sua equipe, um exemplo disso seria os jogadores como  Greven, sendo que o Greven já é um nível superior de incompetência.  
 bokmål ou dano-norueguês''', a variante escrita mais usual do norueguês (código ISO 639)

Desambiguações de siglas